Osoby o tym nazwisku:
 Arkadiusz Hołda – polski przedsiębiorca
 Edward Hołda – polski poeta, prozaik, reportażysta
 Józef Hołda – polski prawnik, wykładowca
 Mateusz Hołda – polski lekarz i naukowiec, kardiomorfolog
 Zbigniew Hołda – polski prawnik

Inne:
 Hołda – leśny rezerwat przyrody w miejscowości Konopnica